Vetrnik kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Větrník (berg i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Větrník (kulle), Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar